Суперкубок Польщі з футболу 1998  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 1998 року між чемпіоном Польщі клубом ЛКС (Лодзь) та володарем кубка Польщі клубом Аміка (Вронкі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1998
Польща
1998 у польському спорті
Події 18 липня
Липень 1998